Das ITF Women’s Circuit UBS Thurgau 2016 war ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier in Kreuzlingen. Das Hallenturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 22. bis 28. Februar 2016 statt.

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf der Website der ITF

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Kreuzlingen